Краевский, Станислав:
  (1890—1968) — польский геолог.
  (род. 1950) — польский философ еврейского происхождения, математик и журналист, активист еврейского меньшинства в Польше.